Mikko Kokslien (ur. 10 marca 1985 w Lillehammer) – norweski narciarz klasyczny, specjalista kombinacji norweskiej, pięciokrotny medalista mistrzostw świata oraz dwukrotny medalista mistrzostw świata juniorów.

Kariera 
Kokslien urodził się w Lillehammer, ale jego matka pochodzi z Lahti w Finlandii. Sam Mikko mówi płynie po fińsku. Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawił się 19 stycznia 2003 roku w Oberwiesenthal. Zajął tam 19. miejsce w sprincie. W tym samym roku wystartował na mistrzostwach świata juniorów w Sollefteå, gdzie wraz z kolegami zdobył srebrny medal w drużynie, a w zawodach metodą Gundersena był dwunasty. Rok później, podczas mistrzostw świata juniorów w Stryn wywalczył złoto w konkursie drużynowym, a w Gundersenie był siedemnasty. Wystartował także na mistrzostwach świata juniorów w Rovaniemi w 2005 roku, ale medali nie zdobył.

W międzyczasie, 12 lutego 2005 roku we włoskim Pragelato zadebiutował w Pucharze Świata, zajmując 32. miejsce w sprincie. Pierwsze pucharowe punkty zdobył już 12 marca 2005 roku w Oslo, gdzie zajął 28. miejsce w Gundersenie. W sezonie 2004/2005 wystartował jeszcze w sprincie w Oslo, ale nie ukończył zawodów. W klasyfikacji generalnej zajął 58. miejsce. W dwóch kolejnych sezonach startował w Pucharze Kontynentalnym i w klasyfikacji generalnej sezonu 2006/2007 zajął trzecie miejsce. Do rywalizacji w Pucharze Świta powrócił w sezonie 2007/2008, jednak przeciętne wyniki pozwoliły mu zająć tylko 31. miejsce w klasyfikacji generalnej.

Przełom w karierze Koksliena nastąpił w sezonie 2008/2009. Rywalizację ukończył co prawda na 21. pozycji, jednak 15 marca 2009 roku w Vikersund po raz pierwszy stanął na podium zawodów PŚ, zajmując trzecie miejsce w Gundersenie. W lutym 2009 roku wystąpił na mistrzostwach świata w Libercu wspólnie z Janem Schmidem, Petterem Tande i Magnusem Moanem zdobywając brązowy medal w konkursie drużynowym. Indywidualnie najlepiej wypadł w Gundersenie na dużej skoczni zajmując trzynastą pozycję. W 2010 roku brał udział w igrzyskach olimpijskich w Vancouver. Wystartował tylko w konkurencjach indywidualnych, ale plasował się poza czołową trzydziestką. W rywalizacji pucharowej jego najlepszym wynikiem było ósme miejsce w Gundersenie wywalczone 16 stycznia 2010 roku w Chaux-Neuve. Sezon ten zakończył na 26. miejscu.

Najlepsze wyniki osiągnął w sezonie 2010/2011. Jedenaście razy znalazł się w pierwszej dziesiątce, z czego sześciokrotnie stawał na podium. Już w drugich zawodach cyklu, 27 listopada 2010 roku w Ruce zajął drugie miejsce. Następnie w dniach 4 i 5 grudnia zwyciężył i był drugi w Lillehammer, 15 stycznia  w Seefeld był trzeci, a 22 i 23 stycznia 2011 roku w Chaux-Neuve kolejno zajął drugie i trzecie miejsce. Wszystkie te zawody były rozgrywane metodą Gundersena. W klasyfikacji generalnej dało mu to drugie miejsce za Francuzem Jasonem Lamy-Chappuis. Na przełomie lutego i marca 2011 roku startował na mistrzostwach świata w Oslo, gdzie Norwegowie w składzie: Jan Schmid, Magnus Moan, Mikko Kokslien i Håvard Klemetsen wywalczyli brązowe medale w obu konkursach drużynowych. Indywidualnie był szósty w Gundersenie na normalnej skoczni oraz jedenasty na dużym obiekcie.

W marcu 2018 zakończył karierę sportową.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2004/2005: 58.
 sezon 2007/2008: 31.
 sezon 2008/2009: 21.
 sezon 2009/2010: 26.
 sezon 2010/2011: 2. 
 sezon 2011/2012: 3.
 sezon 2012/2013: 7.
 sezon 2013/2014: 8.
 sezon 2014/2015: 9.
 sezon 2015/2016: 22.
 sezon 2016/2017: 24.
 sezon 2017/2018: 35.

Miejsca na podium chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2002/2003: 30.
 sezon 2003/2004: 45.
 sezon 2004/2005: 35.
 sezon 2005/2006: 20.
 sezon 2006/2007: 3.
 sezon 2017/2018: 4.

Miejsca na podium chronologicznie

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2010: 9.
 2011: 15.
 2013: 26.
 2014: niesklasyfikowany
 2017: (41.)

Przypisy

Bibliografia 
 Profil na stronie FIS 
  

Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2009
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2011
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2015
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2017
Norwescy kombinatorzy norwescy
Norwescy olimpijczycy (Vancouver 2010)
Norwescy olimpijczycy (Soczi 2014)
Urodzeni w 1985
Ludzie urodzeni w Lillehammer